Megaraptor (лат., буквально — большой разбойник) — монотипический род плотоядных динозавров, живших на территории современной Аргентины, открытый в 1998 году Фернандо Новасом и первоначально описанный как дейнонихозавр.

Описание 

Megaraptor был первоначально описан как гигантский дромеозавр, известный по одному когтю (длиной около 30 см), похожему на серповидные когти на задних конечностях дейнонихозавров. Открытие полной передней конечности показало, что коготь принадлежит её первому пальцу. В 2010 году Грегори Пол оценил длину динозавра в 8 метров и вес в одну тонну. Передние лапы были необычайно длинны, с когтями, более загнутыми, чем у спинозаврид.

Систематика 

Передняя конечность весьма отличается от таковых у других базальных тетанур, поэтому не было изначально ясно, был ли Megaraptor аллозавридом, кархародонтозавридом, мегалозавроидом, или кем-то другим. Последующие исследования, а также выявление близких родственников с подобными большими когтями на передних конечностях, позволили выявить Megaraptor как высокоразвитого аллозавроида с лёгким телосложением и члена семейства Neovenatoridae. Более поздние исследования предположили, что Megaraptor и его родственники на самом деле являются тираннозаврами или мегалозаврами, а не аллозаврами. Молодой экземпляр, описанный в 2014 году, предоставил дополнительные доказательства, что Megaraptor является примитивным тираннозавроидом. Открытие Gualicho указывает на то, что Megaraptor принадлежит не к Тyrannosauroideа, а к Allosauroidea или базальным Coelurosauria.

Кладограмма ниже следует анализу Porfiri и др. 2014 года:

Примечания

Литература 
 

Аллозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1998 году